Comitatul Cameron sau Cameron County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Cameron County, Pennsylvania 
 Cameron County, Texas
 Cameron Parish, Louisiana